Das AEGON Classic 2010 war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Birmingham. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand vom 7. bis 13. Juni 2010 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Birmingham